Наджент () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Наджент, Джордж, 1-й баронет (1757—1849) — британский офицер, фельдмаршал, участник Войны за независимость США и французских революционных войн, губернатор Ямайки.
 Наджент, Киран (1958—2000) — волонтёр Ирландской республиканской армии, первый участник одеяльного протеста в H-блоке тюрьмы Мэйз.
 Наджент, Эллиотт (1896—1980) — американский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Наджент, Юджин Мартин (род. 1958) — ирландский прелат и ватиканский дипломат.

Другое 
 Граф Наджент — аристократический титул в системе Пэрства Ирландии. См. также 
 Ньюджент